Susquehanna (rivier), een rivier in het noordoosten van de Verenigde Staten 
Susquehanna County, een county in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Susquehanna Depot, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Susquehanna Trails, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Susquehannock of Susquehanna, een Noord-Amerikaanse indianenstam